Chinle dans l'Arizona aux États-Unis
 Formation de Chinle
 Chinle Creek près de la rivière San Juan dans le Comté d'Apache (Arizona) aux États-Unis
  dans le Comté d'Apache (Arizona) aux États-Unis

Homonymie de localités aux États-Unis